Buck Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Lakes (Idaho)
 Buck Lakes (Kalifornien)
 Buck Lakes (Wisconsin)

Siehe auch:
 Buck Lake